Сара Ерани је освојила турнир. У финалу је савладала Барбору Стрицову са 6:2, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Главни жреб
 Квалификације

Тениско првенство Дубаија 2016.
Тениско првенство Дубаија — жене појединачно